El término Renaissance (en francés Renacimiento) hace referencia a varios artículos:

 Renaissance, álbum de estudio de Beyoncé (2022).
 Renaissance, grupo de rock progresivo británico de la década setenta.
 Renaissance, película francesa en blanco y negro de 2006.
 Renaissance, movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI.
 Renaissance, álbum de la banda folclórica alemana Faun.